

Editoria 
 Freak Out! – rivista musicale peruviana

Musica 
 Freak Out! – album dei Mothers of Invention del 1966
 Freak-Out – album degli Aion del 1995
 Freak-Out – album dei Tehosekoitin del 1999
 Freak Out, It's Ben Kweller – album in studio di Ben Kweller del 2000
 Freak Out – album in studio di Chris Catena del 2003
 Freak Out! – album dei Teenage Bottlerocket del 2012
 Freak-Out – album di Freak Antoni del 2016

Videogiochi 
 Freak Out – videogioco del 2001